La Cucaracha kan syfta på:

 La Cucaracha – en traditionell spansk folkcorrido
 La Cucaracha (musikalbum) – det amerikanska rockbandet Weens nionde studioalbum från 2007

Se även
Kackerlacka